«Невидимый мальчик» — названия фильмов.

Фильмы 
 «Невидимый мальчик» — США, 1957.
 «» — Италия, 2014.

См. также 
 Невидимка
 «» — повесть (1974)  и .
 «» — повесть (2008) .